

Toponyme 

Tepa (Ghana)
Tepa (Wallis-et-Futuna)

Nom ou surnom 
Tepa peut aussi désigner : 

 Tepa, de son vrai nom Patrick D'hondt (1971-2019), rappeur français.

Autres usages 
 Tepa est le nom vernaculaire, d'origine espagnole, de Laureliopsis philippiana, un arbre des forêts tempérées sud-américaines, également nommé huahuán en mapudungun